Costalunga, frazione di Brescia
 Costalunga, frazione di Cavaso del Tomba in provincia di Treviso
 Costalunga, frazione di Monteforte d'Alpone in provincia di Verona
 Costalunga – frazione di Rondanina nella città metropolitana di Genova
 Passo Costalunga, valico alpino della provincia di Trento che collega Vigo di Fassa a Nova Levante